Ad hoc, ад хок (от  — к этому, для данного случая, для этой цели) — способ решения специфической проблемы или задачи, который не адаптируется для решения других задач.

 Ad hoc — латинская фраза, означающая «к этому, для данного случая, для этой цели».
 Беспроводная сеть ad hoc — децентрализованная беспроводная сеть, образованная случайными абонентами.
 Гипотеза ad hoc — гипотеза, предназначенная для объяснения отдельных, специальных явлений, которые невозможно объяснить в рамках данной теории.
 Правила ad hoc — правила, регулирующие деятельность специальных миссий, должностных лиц, организаций, комитетов или рабочих групп временного характера, созданных для выполнения специальных заданий.
 Арбитраж ad hoc — вид арбитража, создаваемого для рассмотрения коммерческих споров